The Falconer steht für:
 The Falconer, eine semi-fiktionale Dokumentation von Iain Sinclair, Chris Petit und Steve Dilworth über Peter Whitehead aus dem Jahr 1997
 The Falconer (Film), ein Filmdrama von Adam Sjöberg und Seanne Winslow aus dem Jahr 2021